SNL (o S.N.L.) puede referirse a:

Televisión 
Saturday Night Live, un programa semanal de comedia y variedad, emitido en vivo a lo largo de 90 minutos por la cadena de televisión estadounidense National Broadcasting Company (NBC), que se base en la Ciudad de Nueva York. Se estrenó en 1975, con el título original NBC's Saturday Night.
Saturday Night Live (España), la versión de este programa para espectadores en España.
Seven Network Limited, un red de televisión australiano.

Ubicaciones 
Naval Submarine Base New London, también conocido como "SUBASE New London."
Sun 'n Lake of Sebring, Florida.

Organizaciones 
Scots National League, un partido buscando independencia en Escocia a principios de los años 1920.
SNL Financial, una empresa de servicios financieros en Estados Unidos.

Deportes 
Samoa National League, una liga de fútbol en Samoa.
Scottish National League, una liga de hockey sobre hielo en Escocia.
Soviet Union National Ice Hockey Team (Equipo Nacional para Hockey sobre Hielo en la Unión Soviética), también conocido como el "Soviet National League."

Ciencia 
Relación señal/ruido, conocida como signal-to-noise ratio o signal-to-noise level en inglés.
Laboratorio Nacional de Sandia ("Sandia National Laboratories" en inglés), un laboratorio mayor nacional de investigación y desarrollo del Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Space Nanotechnology Laboratory, un laboratorio operado por NASA.

Arte 
Sho' Nuff Live, un EP por The Black Crowes.
Snakes 'n' Ladders, un álbum por Nazareth.
Study Natural Law, un álbum por Of the Opera.

Música 
Saturday Night Live Band, la banda del programa de televisión Saturday Night Live.

Transporte 
El nombre en el código de aeropuertos de IATA para el aeropuerto municipal de Shawnee, Oklahoma.
Sobu Nagareyama Line, un tren de cercanías en Japón.
Sounder North Line, una línea de Sounder Commuter Rail.

Bibliotecas 
Biblioteca Nacional de Escocia ("National Library of Scotland" o "Scottish National Library" en inglés).
South Norwood Library, una biblioteca en Londres, Inglaterra.
Swiss National Library, la biblioteca nacional de Suiza.
Biblioteca Nacional de España ("Spanish National Library" en inglés).
Simple Network Library, una biblioteca informática con funciones de red fácil de usar, potente y rápida.

Otros 
Springfield News-Leader, un diario de Springfield, Misuri.
Standard Nomenclature List, sistema logístico del Ejército de los Estados Unidos.
Estado Nacional Legionario, conocido en rumano como "Statul Naţional Legionar".
Store Norske Leksikon, una enciclopedia noruega.